Азизли () — азербайджанская фамилия.

Известные носители 
 Азизли, Рашад Фаик оглы (род. 1994) — азербайджанский футболист, вратарь молодёжной сборной Азербайджана.
 Азизли, Эльдениз Йемен оглы (род. 1992) — азербайджанский борец греко-римского стиля, член национальной юниорской сборной Азербайджана. Чемпион мира среди юниоров (2010, 2012).